Profeten kan syfta på:

 Profeten – en person som förmedlar ett budskap från Gud, se Profet
 Profeten – muslimsk benämning på profeten Muhammed
 Profeten (bok) – en bok av Kahlil Gibran
 Profeten (film) – en animerad film baserad på Gibrans bok
 Profeten (Meyerbeer) –  en grand opéra med musik av Giacomo Meyerbeer och libretto av Eugène Scribe